Бернашовка:
 Бернашовка — село на Украине, находится в Могилёв-Подольском районе Винницкой области;
 Бернашовка — селище с многими культурными слоями, археологические объекты возле села Бернашовка Могилев-Подольского района Винницкой области Украины.